Марк Катич (; ; , Поркупин, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист хорватского происхождения, защитник. В настоящее время является игроком немецкого «Адлер Мангейм». Имеет гражданство Хорватии.

Достижения 
 Лучший показатель полезности Юниорского чемпионата мира (+10) — 2007.
 Победитель Немецкой хоккейной лиги — 2013

Статистика

Ссылки 
  — профиль на сайте КХЛ
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Хорватии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Сарния Стинг»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»